1930/1931 was het 39ste seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Arsenal werd voor het eerst landskampioen. Op dat moment heette de hoogste competitie in Engeland First Division.

Prijzen

First Division

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Second Division

Third Division North

 Voor de start van dit seizoen verhuisde South Shields naar Gateshead en werd zo Gateshead FC.

Third Division South

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 1930/31